Williamson kan verwijzen naar de volgende personen:
 Afton Williamson (1985), een Amerikaanse actrice
 Alison Williamson (1971), een Britse boogschutter
 Bree Williamson (1979), een Canadese actrice
 Corliss Williamson (1973), een Amerikaanse basketballer
 Darold Williamson (1983), een Amerikaanse atleet
 Emily Williamson (1855-1936), een Engelse filantroop en mede-oprichter van de Royal Society for the Protection of Birds
 Evelyn Williamson (1978), een Nieuw-Zeelandse triatlete
 Fred Williamson (1938), een Amerikaanse acteur en voormalig American footballspeler
 Hugh Williamson (1735-1819), een Amerikaanse politicus
 Jack Williamson (1908-2006), een Amerikaanse sciencefictionschrijver
 Kevin Williamson (1965), een Amerikaanse scenarioschrijver
 Lemi Williamson (2000), een Japanse langebaanschaatsster
 Lewis Williamson (1989), een Schotse autocoureur
 Lisa Williamson (1964), beter bekend als Sister Souljah, een Amerikaanse schrijver en activist
 Malcolm Williamson (1931-2003), een Australische componist, organist en pianist
 Marianne Williamson (1952), een Amerikaanse spiritueel leraar en auteur
 Mike Williamson (1983), een Engelse voetballer
 Mykelti Williamson (1957), een Amerikaanse acteur, filmproducent, filmregisseur en scenarioschrijver
 Oliver E. Williamson (1932), een Amerikaanse wetenschapper, econoom, en Nobelprijswinnaar
 Richard Williamson, bisschop die de Shoah minimaliseerde
 Robert Williamson III (1970), een Amerikaanse professioneel pokerspeler
 Robin Williamson (1943), een Schotse multi-instrumentalist, zanger, songwriter en verhalenverteller
 Roger Williamson (1948-1973), een Engelse autocoureur
 Ron Williamson (1953-2004), een Amerikaanse honkballer
 Scott Williamson, een Amerikaanse acteur
 Shane Williamson (1995), een Japanse langebaanschaatser
 Simeon Williamson (1986), een Engelse sprinter
 Sonny Boy Williamson I (1914-1948), een Amerikaanse blues-mondharmonicaspeler
 Sonny Boy Williamson II (1912-1965), een Amerikaanse bluesmuzikant
 Timothy Williamson (1955), een Britse filosoof
 Zion Williamson (2000), een Amerikaanse basketbalspeler

naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Williamson (Arizona)
 Williamson (Georgia)
 Williamson (Illinois)
 Williamson (Iowa)
 Williamson (West Virginia)

en naar:
 Williamson, een historisch Brits motorfietsmerk
 Mount Williamson, een bergtop in de Sierra Nevada

Zie ook 
 Williamson County (doorverwijspagina)